Elmore megye (Alabama)
 Elmore megye (Idaho)